Carla Bruni, zangeres, echtgenote van Franse president Sarkozy
 Gianmaria Bruni, autocoureur
 Dino Bruni, wielrenner
 Brûni Heinke, actrice

 Bruni (plaats), plaats in de Verenigde Staten (Texas)